2 miejscowości w Polsce: 
 Tobolice – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Tobolice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń